Palazzo Zapata – palazzo di Barumini
 Palazzo del Cardinale Zapata o Palazzo Zapata – palazzo di Napoli